Сью:
 Сью, Арлен (?—1975) — никарагуанская революционерка китайского происхождения, первая и самая молодая женщина-мученица СФНО, символ никарагуанского женского движения.
 Сью, Сьюзи (род. 1957) — британская певица и автор песен.

См. также 

 Мэри Сью
 Сю